Василий Кня́зев:
 Князев, Василий Александрович (1920—1968) — Герой Советского Союза.
 Князев, Василий Алексеевич — заслуженный тренер СССР
 Князев, Василий Васильевич (1887—1937) — известный поэт начала XX века, автор «Песни коммунаров».